Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2001./02., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za 1. HRL 
Liga igrana jednokružnim liga-sustavom, a sačinjavalo ju je 3 posljednjoplasirane momčadi 1. HRL i tri pobjednika skupina 2. HRL. Prve tri momčadi su stekle pravo nastupa u 1. HRL sljedeće sezone.

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 111-112
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 179
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.
 wayback arhiva, RK Cetinka, sezona 2001./02.
 Glas Podravine i Prigorja, br. 20/2002, str. 20, izdano 24. svibnja 2002.

Poveznice 
 1. HRL 2001./02.
 3. HRL 2001./02.
 Hrvatski kup 2001./02.

2001-02
m-2